218-й штурмовой авиационный Слуцкий Краснознамённый полк, он же до августа 1941 года 218-й скоростной бомбардировочный авиационный полк — воинская часть вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

Наименование полка 
В различные годы своего существования полк имел наименования:
 218-й скоростной бомбардировочный авиационный полк;
 218-й штурмовой авиационный полк;
 218-й штурмовой авиационный Слуцкий полк;
 218-й штурмовой авиационный Слуцкий Краснознамённый полк;
 173-й гвардейский штурмовой авиационный Слуцкий Краснознамённый полк;
 173-й гвардейский штурмовой авиационный Слуцкий Краснознамённый ордена Кутузова полк;
 664-й гвардейский штурмовой авиационный Слуцкий Краснознамённый ордена Кутузова полк (20.02.1949 г.);
 664-й гвардейский истребительный авиационный Слуцкий Краснознамённый ордена Кутузова полк ПВО (08.1956 г.).

История и боевой путь полка 
Формировался перед началом войны.

На 22 июня 1941 года по одним данным базируется в Витебске, входя в состав 12-й бомбардировочной дивизии имея на вооружении 14 самолётов СБ., что не подтверждается по изданию «Советская авиация в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. в цифрах», по другим данным в Новозыбкове, входя в состав 47-й смешанной дивизии. Данных об участии полка в боевых действиях в первые дни войны не имеется; в зоне боевых действий полк находился по Перечню № 12 с 22 июня 1941 года.

В составе действующей армии как 218-й скоростной бомбардировочный авиационный полк с 22 июня 1941 по 2 июля 1941, как 218-й штурмовой авиационный полк с 31 августа 1941 по 14 октября 1941, с 15 ноября 1941 по 18 февраля 1942, с 11 июня 1942 по 21 октября 1942 и с 18 января 1943 по 19 августа 1944 года.

Так или иначе, со 2 июля 1941 года полк находится на переформировании и переобучении в штурмовой, получая самолёты Ил-2. Утром 30 августа 1941 года поступил на передовую, имея 20 Ил-2 и с 31 августа 1941 года приступил к боевым действиям. Действует по колоннам 2-й танковой группы, которая развернула наступление на юг, в районах Алексеевка, Почеп, Стародуб, Новгород-Северский, Клинцы, Новозыбков, Хутор-Михайловский, Пеклино. На 25 сентября 1941 года базируется на аэродроме Жиздра, имея в наличии 1 исправный и 7 неисправных Ил-2 при двух пилотах. С началом Операции «Тайфун» продолжает действовать на Брянском фронте, в середине октября 1941 года отведён на переформирование. Вновь поступил в войска в середине ноября 1941 года, поддерживает с воздуха советские войска в ходе Тихвинской наступательной операции, затем действует до середины февраля 1942 года по Волхову. 18 февраля 1942 отведён на переформирование. Вновь поступил в войска 11 июня 1942 года, действует в районе Воронежа, затем на Дону. На 27 июня 1942 года насчитывал 20 самолётов, из них 14 неисправных, на 28 июня 19 к 12, на 29 июня 17 к 9 и на 1 июля 15 и 2 неисправных самолёта

В октябре 1942 года полк отведён на пополнение в район Камышина.

В январе 1943 года прибыл на фронт и сразу приступил к боевой работе по штурмовке аэродромов и скоплениям войск противника в районах Касторное. 11 февраля 1943 года, имея 14 самолётов, перелетел на аэродроме Выползово близ посёлка Чернь, откуда наносит удары в районе Мценска, Городни. Затем перелетел на аэродром Телегино Орловской области, действует в районах Фатеж, Щигры, Курск, 6 и 7 мая 1943 года, участвуя в операции по уничтожению самолётов на аэродромах орловского авиаузла, наносит штурмовые удары по аэродрому Большая Куликовка в Орловской области

В июле-августе 1943 года принимает участие в Курской битве, действует в частности, в районе Понырей, Малоархангельска, Кромы а затем принимает участие в Орловской стратегической наступательной операции

С 26 августа по 30 сентября 1943 года участвовал в освобождении левобережной Украины в ходе Черниговско-Припятской операции, оказывает поддержку войскам 7-го механизированного корпуса, принимает участие в освобождении городов Рыльск, Глухов, Лоев Нежин, Конотоп, Бахмач поддерживает наземные части при форсировании Припяти, Сожа и Днепра и в боях на плацдармах.

С 10 по 30 ноября 1943 года участвовал в Гомельско-Речицкой наступательной операции, освобождении Гомеля и восточных районов Белоруссии. Зимой 1944 года поддерживает наземные войска в ходе Рогачёвско-Жлобинской операции, штурмует позиции противника, коммуникации, так 22 февраля 1944 года штурмует железнодорожную станцию Тошица

Летом 1944 года ведёт боевые действия в Белорусской стратегической наступательной операции, участвует в окружении и разгроме крупной группировки противника в районе Бобруйска, отличился при освобождении Слуцка, наносит удары по минской группировке противника. В июле 1944 года перебазировался в район города Ковель и в июле-августе 1944 года принимает участие в Люблин-Брестской операции, наносит удары в районе Бреста.

За боевые отличия Приказом НКО СССР № 0270 от 19 августа 1944 года преобразован в 173-й гвардейский штурмовой авиационный полк.

Подчинение

Участие в операциях и битвах 
 Орловско-Брянская операция – с 30 сентября по 23 октября 1941 года.
 Тульская оборонительная операция – с 24 октября по 1 ноября 1941 года.
 Тихвинская стратегическая наступательная операция - с 1 по 30 декабря 1941 года.
 Воронежско-Ворошиловградская операция (1942) — с 10 июня по 24 июля 1942 года.
 Курская битва:
 Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» — с 12 июля по 18 августа 1943 года.
 Брянская наступательная операция - с 18 августа по 2 сентября 1943 года.
 Битва за Днепр:
 Черниговско-Припятская операция — с 3 сентября по 2 октября 1943 года.
 Гомельско-Речицкая наступательная операция — с 10 по 30 ноября 1943 года.
 Освобождение Правобережной Украины — с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года.
 Калинковичско-Мозырская операция — с января по февраль 1944 года.
 Рогачевско-Жлобинская операция — с 21 по 26 февраля 1944 года.
 Белорусская операция «Багратион»:
 Бобруйская операция — с 24 по 29 июня 1944 года.
 Минская операция — с 29 июня по 4 июля 1944 года.
 Барановичская операция — с 5 по 16 июля 1944 года.
 Люблин-Брестская операция — с 18 июля по 2 августа 1944 года.

Командиры 
 Сапогов Мефодий Илларионович, майор 218 ШАП с 13.8.1941 г. по 04.1943 г. C 23 апреля 1943 г. командир 810 ШАП
 Храмченко Василий Павлович, майор
  Лысенко, Николай Калистратович, майор, подполковник

Награды и наименования

Отличившиеся воины полка

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Верховным Главнокомандующим в составе дивизии объявлены благодарности:
 За отличие в боях при овладении крупным железнодорожным узлом и городом Нежин — важнейшим опорным пунктом обороны немцев на путях к Киеву.
 За отличие в боях при овладении областным и крупным промышленным центром Белоруссии городом Гомель — важным узлом железных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев на полесском направлении.
 За прорыв обороны немцев на бобруйском направлении, юго-западнее города Жлобин и севернее города Рогачев.
 За отличие в боях при овладении городом и крупной железнодорожной станцией Бобруйск — важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим направления на Минск и Барановичи.
 За отличия в боях при прорыве сильно укрепленной обороны противника и продвижении вперед, занятии более 400 населенных пунктов, в том числе крупных населенных пунктов Ратно, Малорыта, Любомль, Опалин и при выходе к реке Западный Буг.
 За отличие в боях при овладении городами Седлец, Миньск-Мазовецки и Луков — мощными опорными пунктами обороны немцев на подступах к Варшаве.

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник
 Представление на преобразование 218 шап в гвардейский штурмовой авиационный полк.

Штурмовые авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Участники Орловско-Брянской операции
Участники Тульской оборонительной операции
Участники Тихвинских операций
Участники Воронежско-Касторненской операции
Участники Воронежско-Ворошиловградской операции (1942)
Участники Курской битвы
Участники Орловской операции‎
Участники Брянской операции
Участники битвы за Днепр
Участники Черниговско-Припятской операции
Участники Гомельско-Речицкой операции
Участники Днепровско-Карпатской операции
Участники Калинковичско-Мозырской операции‎
Участники Рогачёвско-Жлобинской операции
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Бобруйской операции
Участники Минской операции
Участники Люблин-Брестской операции‎